Legio II è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio II formata da Marco Antonio
Legio II formata da Pompeo
Legio II Adiutrix
Legio II Armeniaca
Legio II Augusta
Legio II Flavia Constantia
Legio II Flavia Virtutis
Legio II Gallica
Legio II Herculia
Legio II Isaura
Legio II Italica
Legio II Parthica
Legio II Sabina
Legio II Traiana Fortis

Pagine correlate
Elenco di legioni romane